Extraterrestre – forma di vita aliena a quella terrestre
 Extraterrestri nella fantascienza – il tema nelle opere di narrativa fantascientifiche
 E.T. l'extra-terrestre (E.T.) – film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg 
 Extraterrestre – film di fantascienza del 2011 diretto da Nacho Vigalondo
 Extraterrestre e altri successi – album di Eugenio Finardi del 1998
 Extraterrestre – brano musicale di Eugenio Finardi del 1978